Clarkston (Geórgia)
Clarkston (Washington)
Clarkston (Utah)

Desambiguações de topônimos